Незваные гости — название ряда фильмов.
 Незваные гости (фильм, 1959) — про-во СССР
 Незваные гости (фильм, 1975) — про-во СССР, Грузия-фильм, телевизионный фильм, киноальманах, состоит из двух новелл: «Чирики и Чикотела» и «Незваные гости»
 Незваные гости (фильм, 1993) — про-во США
 Незваные гости (фильм, 2003) — про-во Южной Кореи
 Незваные гости (фильм, 2005) — про-во США
 См. также
 Незваный гость